Les Minucii Augurini sont des patriciens romains membres d'une branche de la gens des Minucii. Ils vivent essentiellement au 

Il se pourrait que cette branche soit plutôt plébéienne, bien que Lucius Minucius Esquilinus Augurinus soit plus que vraisemblablement un des cinq décemvirs patriciens du deuxième collège.

 Marcus Minucius Augurinus, consul en 497 et 491 av. J.-C. ;
 Publius Minucius Augurinus, frère du précédent, consul en 492 av. J.-C. ;

 Lucius Minucius Esquilinus Augurinus, consul en 458 av. J.-C. et décemvir en 450 et 449 av. J.-C. ;
 Quintus Minucius Esquilinus Augurinus, frère du précédent, consul en 457 av. J.-C. ;

Un membre de cette même branche est pourtant bel et bien plébéien et consul près de deux siècles plus tard :
 Tiberius Minucius Augurinus, consul en 305 av. J.-C. ;

Augurinus est très proche du mot « augure », et il se peut que les premiers membres de cette branche de la famille aient exercé cette fonction religieuse.
Esquilinus signifie « du mont Esquilin ».